Гаультерия лежачая () — растение семейства Вересковые, вид рода Гаультерия, произрастающее в лесах Северной Америки и культивируемое в других регионах мира.

Биологическое описание 

Небольшой вечнозелёный кустарник высотой 10-15 см. Листья овальные или эллиптические 2-5 см длиной и 1-2 см шириной, с характерным запахом. Цветки белые колоколообразные длиной до 5 мм. Плод — ярко-красная ягода, 6-9 мм диаметром.

Сырьё 
После ферментации из целого растения получается до 1,5% эфирного масла.

Химический состав 
Эфирное масло на 90-99% состоит из метилсалицилата. Листья растения содержат арбутин (до 4%) и дубильные вещества (до 6%).

Использование 
Эфирное масло, в форме мазей, применяется наружно при остром суставном ревматизме. Оно также обладает сильным ингибиторным действием на спонтанные опухоли.

Примечания

Литература 
Муравьёва Д. А. Тропические и субтропические лекарственные растения: — М.; Медицина, 1983, 336с., с ил.

Ссылки 
 

Вересковые
Флора Северной Америки
Лекарственные растения
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Ягодные растения